Simon Reeve può riferirsi a:

 Simon Reeve (1961-) – conduttore televisivo australiano
 Simon Reeve (1972-) – conduttore televisivo britannico